Sprinzen bezeichnet

 Pustertaler Sprinzen, Hausrindrasse, siehe Pustertaler Schecken
 Sprinzen (Familie), auch Sprinz genannt, im 12. bis zum 14. Jahrhundert nachweisbares Bayerisches Ministerialengeschlecht

Siehe auch
 Sprinz